Das Virginia Slims of Oklahoma 1971 war ein Damen-Tennisturnier in Oklahoma City. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1971 und fand vom 25. bis 31. Januar 1971 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 1971
Tennisturnier in Oklahoma City